Duméril kan som auktorsförkortning betyda:

 Auguste Duméril
 André Marie Constant Duméril
 Auguste Henri André Duméril

Robotskapade auktorsförkortningar